Sepatan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sepatan (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Desa Sepatan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar